Закария Гнунеци или Лмнеци () — армянский книжник, поэт и миниатюрист XVI века.

Жизнь и творчество 
Родился в деревне Хжиж, рядом с озером Ван. Был из княжеского рода Прошянов, возможно — дальний родственник Хачатура Кечареци. Начальное обучение прошёл, по всей видимости, на острове Лим озера Ван, позже в Ахтамаре, где учился искусству письма и иллюстрирования рукописей у вардапетов Есаи, Григора и Овсепа Ахтамарци. Иногда именуется Хжжеци или Лимеци. Из своих наставников особенно близок был с Овсепом Ахтамарци, после смерти которого написал поэму в его память. После рукоположения в епископы гавара Гнунеац получил прозвище Гнунеци. Был в Риме, где переписал и иллюстрировал для своего учителя Есаи «Историю Александра». В 1540-х годах жил в Константинополе, где подружился с Армянским патриархом Константинополя Аствацатуром и сделал для него ещё одну копию «Истории Александра».
Славился поэтом и искусным миниатюристом, был учителем Акопа Джугаеци. В поэмах чувствуется влияние Нерсеса Шнорали. Точное количество написанных им произведений неизвестно, но ему приписываются несколько десятков поэм и каф, которыми Гнунеци обогащал «Историю Александра». Писал стихи, посвященные тяжелому положению жизни в эмиграции а также стихи любовного содержания.

миниатюры Закарии Гнунеци из Ванского Евангелия 1575 года

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 поэма Гнунеци «Молю тебя, отец милостивый» на арм.

Поэты Армении
Армянские поэты
Художники Армении
Армянская миниатюра
Художники по алфавиту
Художники-миниатюристы